Иван Душкин:
 Душкин, Иван Ефимович (1914—1943) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Душкин, Иван Иванович (1905—1976) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.